За 2019 год гидроэнергетика обеспечила производство 60 % возобновляемой и 16 % всей электроэнергии в мире.

Установленная энергетическая мощность гидроэлектростанций (ГЭС) неуклонно растёт и достигла в 2020 году 1168 ГВт, с учётом ГАЭС — 1327 ГВт.

Лидерами по выработке гидроэнергии в абсолютных значениях являются Китай, Канада, Бразилия, на душу населения — Норвегия, Исландия и Канада. Наиболее активное гидростроительство на начало XXI века ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии — в этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы, а также строится крупнейший в мире каскад ГЭС общей мощностью более 70 000 МВт.

Самая мощная ГЭС «Три ущелья» в Китае имеет общую установленную мощностью 22 500 МВт и годовую выработку около 100 млрд , как и бразильско-парагвайская ГЭС «Итайпу». Ещё более крупная ГЭС «Гранд Инга» мощностью около  планируется к сооружению международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго (бывший Заир). Есть также проект по созданию Пенжинской приливной электростанции мощностью  у Охотского моря в Магаданской области и Камчатском крае России. Крупнейшие ГЭС («Три ущелья», «Итайпу» и др.) являются крупнейшими электростанциями, гидротехническими сооружениями и одними из крупнейших любых других сооружений мира.

Некоторые примеры ГЭС

См. также 
 Список самых высоких плотин в мире

Примечания 

Списки плотин и гидроэлектростанций
Сравнительные списки зданий и сооружений